Морско́е купа́ние:

 Морское купание (фильм, 1895), режиссёр Луи Люмьер.
 Морское купание (фильм, 1896), режиссёр Жорж Мельес.